En México, chile verde es un nombre genérico que hace referencia a cualquier chile (Capsicum annuum L.) que se consume fresco y todavía inmaduro, en especial a las siguientes variedades:
 El chile serrano, conocido como «chile verde» en el centro de México.
 El chile jalapeño, conocido como «chile verde» en el este de México, y también llamado «chile cuaresmeño».
 El chile chilaca, conocido como «chile verde» en algunas áreas del centro de México.
 El chile de Anaheim, también conocido como «chile de California» o «chile verde del norte».
 La variedad verde del chile de árbol.

Además, puede referirse a:
 «Los chiles verdes», canción en estilo de son originaria de la región Huasteca, México.
 San Martín Sacatepéquez (llamado anteriormente «San Martín Chile Verde»), municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala.

Enlaces externos